Migliardi ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Migliardi (1887–1976), italienischer Schauspieler
 Dario Migliardi (* 1963), italienischer Regisseur
 Mario Migliardi (1919–2000), italienischer Filmkomponist

Migliardi bezeichnet:
 44005 Migliardi, einen Asteroiden